Амадео IV од Савоје (Montmélian, 1197 - Montmélian, 24. јун 1253) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Томе I и Маргарете од Женеве.

Породично стабло 

Рођени 1197.
Умрли 1253.
Династија Савоја